Il termine emivita, o tempo di dimezzamento, assume vari significati in varie discipline scientifiche:

 Emivita – tempo richiesto per ridurre del 50% la quantità di un isotopo radioattivo
 Emivita – tempo richiesto per ridurre del 50% la concentrazione plasmatica di un farmaco